Klub Piłkarski Legia Warszawa SSA (normalt bare kendt som Legia Warszawa) er en polsk fodboldklub fra hovedstaden Warszawa. Klubben spiller i landets bedste liga, Ekstraklasa, og har hjemmebane på Stadion Wojska Polskiego. Klubben blev grundlagt i 1916, og har siden da vundet 15 polske mesterskaber og 19 pokaltitler.

Titler 
 Polsk Liga (15): 1955, 1956, 1969, 1970, 1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 og 2021.

 Polsk Pokalturnering (19): 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, og 2018.

 Polsk Super Cuppen (4): 1989, 1994, 1997 og 2008.

Hjemmebane

Førsteholdstruppen

Nuværende spillertrup 2022 
Liste over Legias A-trup :

Kendte spillere 

Georgien

  Vladimir Dvalishvili

Polen

  Artur Boruc
  Kazimierz Deyna
  Łukasz Fabiański
  Roger Guerreiro
  Tomasz Mazurkiewicz
  Arek Onyszko
  Maciej Rybus
  Marek Saganowski 
  Włodzimierz Smolarek
  Wojciech Szczęsny

Slovakiet

  Ondrej Duda
  Dušan Kuciak
  Ján Mucha

Danske spillere 
  Ingen

Hjemmebane

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside
 Legia Warszawa på 90minut.pl

Noter 

 
Etableret i 1916
Sport i Warszawa